USS Blue je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Blue (DD-387) 
 USS Blue (DD-744)

Blue